Ród Waldeck – dynastia pochodzenia niemieckiego panująca na terenie księstw Waldeck, Waldeck-Waldeck, Waldeck-Landau, Waldeck-Einseberg, Waldeck-Wildungen, Waldeck-Bergheim i Waldeck-Pyrmont.

Bibliografia 
 Genealogia rodu Waldeck

Drzewa genealogiczne
Ród Waldeck